Тешебаев — киргизская фамилия.

 Известные носители
 Тешебаев, Гапар (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Тешебаев, Мамасалы (1923—1984) — Герой Советского Союза.
 Тешебаев, Файзула (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.